Cinema e TV
 Julia (filme), com Jane Fonda e Vanessa Redgrave
 Julia (1979) — telenovela mexicana

Outros usos
 Julia (Sergio Bonelli Editore) — editora
 Julia (linguagem de programação)
 Julia (canção) — canção da banda The Beatles
 89 Julia — asteroide

Desambiguações de topônimos